Bangor ist der Name folgender Örtlichkeiten:

 Bangor (St. Gallen), Talstation der Mühleggbahn, Schweiz

Vereinigtes Königreich:
 Bangor (Wales), Stadt im Unitary Authority Gwynedd
 Bangor (Nordirland), Stadt in der County Down
 Bangor-on-Dee (Bangor-is-y-coed), County Borough Wrexham

Australien:
 Bangor (Australien), ein Vorort von Sydney

Brasilien:
 Bangor (Rio de Janeiro), ein Stadtteil im Westen von Rio de Janeiro

Frankreich:
 Bangor (Morbihan), Gemeinde im Département Morbihan, Region Bretagne

Kanada:
 Bangor (Prinz-Edward-Insel)
 Bangor (Neuschottland)
 Bangor (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Irland:
 Bangor (Mayo)

USA:
 Bangor (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Blount County
 Bangor (Iowa), Marshall County
 Bangor (Kalifornien), Butte County
 Bangor (Kentucky), Rowan County
 Bangor (Maine), City im Penobscot County
 Bangor (Bay County, Michigan) – nicht mehr existent
 Bangor (Van Buren County, Michigan)
 Bangor (New York), Franklin County
 Bangor (Pennsylvania), Northampton County
 Bangor (Washington), Kitsap County
 Bangor (Wisconsin), Gemeinde im La Crosse County
 Bangor (Town), Town(ship) im La Crosse County, Wisconsin

Sonstiges:
 Bangor Creek, Fließgewässer in Alaska
 Bangor Lake, See im Kitsap County, Washington
 Bangor Ditch, Kanal im Butte County, Kalifornien

Siehe auch:
 Bangor Castle (Landhaus, Nordirland)
 Bangor International Airport (US-Bundesstaat Maine)
 Bangor University (Wales)
 Bangor Township (Begriffsklärung)
 East Bangor (Begriffsklärung)
 West Bangor (Begriffsklärung)